Comet Lake — кодовое название семейства процессоров десятого поколения Intel Core. Данное семейство использует оптимизированный технологический процесс 14 нм и является эволюцией микроархитектуры Skylake, вслед за Kaby Lake Refresh, Coffee Lake и Whiskey Lake. О доступности мобильных процессоров этого поколения было объявлено 21 августа 2019 года.

Особенности 
 Макс. до 10 ядер/20 потоков;
 Макс. до 5,3 ГГц;
 Макс. до 20 Мб кэш L3;
 Макс. до 125 Вт
 Поддержка DDR4-2933 (для процессоров i7 и i9); Поддержка мобильными процессорами i5 и i7 серии U памяти LPDDR4-2933;
 Встроенный контроллер беспроводных сетей Intel Wi-Fi 6 AX201 со скоростью передачи данных более 1 Гбит/с.

Процессоры

Настольные процессоры

Comet Lake-S

Comet Lake Refresh 
16 марта 2021 года Intel представила обновленные модели процессоров Comet Lake Core i3 и Pentium Gold. Эти процессоры имеют те же характеристики, что и их оригинальные версии, но с большей частотой на 100 МГц и изменением последней цифры с нуля на пять.

Мобильные процессоры

Comet Lake-H

Comet Lake-U

См. также 
 Список микропроцессоров Intel
 Список кодовых имён продукции Intel

Примечания

Ссылки 
 Comet Lake Products, Intel ARK database
 Comet Lake, Wikichip

Микроархитектуры Intel
X86